Springfield Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Springfield Municipal Airport (Colorado)
 Springfield Municipal Airport (Minnesota)
 Springfield Municipal Airport (South Dakota)
 Springfield Municipal Airport (Tennessee)
 Springfield-Beckley Municipal Airport in Springfield, Ohio